GayLib pode se referir às seguintes cidades:

GayLib (Itália)
GayLib (França)

Desambiguação